Такмичење у бацању копља за жене на Олимпијским играма 2008. одржано је 19 и 21. августа на Националном стадиону у Пекингу.

Пријавило се 54 такмичрки из 40 земље, подељених у две квалификационе групе по 27 такмичарки. Квалификације су одржане 19. августа, а финале 21. августа.

Олимпијске норме су биле 60,50 м (А), а 56,00 м (Б).

Рекорди пре почетка такмичења 
(18. августа 2008)

Освајачице медаља

Резултати

Квалификације 

Квалификације су одржане 19. августа 2008. Група А се такмичила у 9,00, а Група Б у 10,40 часова.

Норма за финално такмичење је била 61,50 метара. За филале се пласирало 12 такмичарки. Задату норму је испунило осам такмичарки (Q), а четири су ушле у финале по оствареном резултату у квалификацијама резултату (q).

Q - Директан пласман / q - Пласман за финале према резултату / НП - Нема пласман /ОР - олимпијски рекорд / ЕР - Европски рекорд / НР - Националмни рекорд / РС - рекорд сезоне (Најбољи резултат сезоне)

Финале 
20. август 2008. — 19,20

Референце

Спољашње везе 
 резултати квалификација ИААФ
 Резултати финала ИААФ

Атлетика на Летњим олимпијским играма 2008.
Бацање копља на Летњим олимпијским играма